Petuchow (männliche Form, ) bzw. Petuchowa (weibliche Form) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Petuchow (* 1985), kasachischer Fußballtorwart
 Alexei Petuchow (Leichtathlet) (* 1967), sowjetischer 400-Meter-Läufer
 Alexei Jewgenjewitsch Petuchow (* 1983), russischer Skilangläufer
 Iraida Georgijewna Petuchowa (1926–2018), sowjetisch-russische Architektin
 Jegor Petuchow (* 1994), russisch-kasachischer Eishockeyspieler
 Jewgeni Wjatscheslawowitsch Petuchow (1863–1948), russischer Literaturwissenschaftler

 Stanislaw Afanassjewitsch Petuchow (* 1937), russischer Eishockeyspieler